Кемаль:
Имя
 Сунал, Кемаль
 Ататюрк, Мустафа Кемаль

Фамилия
 Кемаль, Намык
Псевдоним
 Яшар Кемаль
 Орхан Кемаль
Топоним
 Кемаль (река)

См. также 
 Кемаль-Эгерек
 Кемаль Стафа (стадион)